A Flor de Piel – to płyta Julio Iglesiasa wydana w 1974 roku.

Lista utworów 

Albumy Julio Iglesiasa
Albumy muzyczne wydane w roku 1974